Herb Alpert (1935-), trompettiste ;  
 Jon Alpert (né vers 1948), journaliste et cinéaste américain ;  
 Max Alpert (1899-1980), photographe ;  
 Richard Alpert (1931-2019), psychologue américain ;

personnage de fiction  
 Richard Alpert, personnage de Lost : Les Disparus.